Gavin Williamson peut désigner :
 Gavin Williamson (né en 1976), homme politique conservateur britannique ;
  (1897-1989), pianiste et claveciniste américain ;
 Gavin Williamson, kickboxeur britannique, finaliste au championnat mondial de Belgrade en 2007.